Lucas Cañizares Conchello (Valencia, 10 de mayo de 2002), más conocido como Cañizares,  es un futbolista español que juega como guardameta en el Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Primera Federación, tercera categoría del fútbol de España.

Trayectoria  

Natural de Valencia, es hijo del ex-guardamenta Santiago Cañizares, es un futbolista formado en la Escuela de Fútbol Ciutat de Valencia desde 2009 a 2010, fecha en la que ingresaría en la Alboraya UD, donde permanecería cuatro temporadas.

En la temporada 2014-15, ingresa en la cantera del Real Madrid Club de Fútbol para incorporarse al infantil "B".

Lucas iría quemando etapas en el conjunto blanco y en la temporada 2019-20, lograría el título de la Liga Juvenil de la UEFA 2019-20 en las filas del juvenil "A".

En la temporada 2021-22, formaría parte del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en la Segunda División B de España, pero se perdería gran parte de la temporada debido a una lesión de rodilla. El 27 de mayo de 2022, hizo su debut con el Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Primera Federación en un encuentro frente al Betis Deportivo Balompié. 

En las siguientes temporadas formaría parte de la plantilla del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en la Primera Federación. 

En febrero de 2023, asistiría a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022, como tercer portero tras la lesión de Thibaut Courtois, en el que el club blanco lograría el torneo.

El 27 de febrero de 2023, renueva su contrato con el Real Madrid Castilla Club de Fútbol.

Selección nacional 
Cañizares es internacional con la selección de fútbol sub-17 de España.

Palmarés

Campeonatos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Real Madrid

Nacidos en Valencia
Futbolistas de la provincia de Valencia
Futbolistas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en los años 2020
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de España